Con il toponimo Tre Vescovi vengono chiamate varie cime che costituiscono (o costituivano) il punto di convergenza dei territori di tre diocesi:
 Pizzo Tre Vescovi – montagna dei Monti Sibillini
 Poggio dei Tre Vescovi – montagna dell'Appennino romagnolo
 Rocca dei Tre Vescovi – montagna delle Alpi Marittime
 Punta Tre Vescovi – montagna delle Alpi Biellesi

Pagine correlate
 Trois-Évêchés – montagna delle Alpi di Provenza